Ха́зин — еврейская фамилия.

Происходит от חַזָּן (иврит и идиш в зависимости от диалекта хазн, хозн, ха́зин, ха́зон, хазан, хаззан — кантор, ведущий молитву в синагоге). Фамилия Хазин в дореволюционной России была распространена в таких городах, как Новоград, Ольгополь, Ушица, Ямполь, Могилёв-Подольский, Литин.

Известные носители 
 Хазин, Александр Абрамович (1912—1976) — русский советский писатель, поэт, сценарист и драматург, сатирик, военный корреспондент.
 Хазин, Андрей Леонидович (род. 1969) — российский учёный-историк, искусствовед, государственный деятель.
 Хазин, Борис Исаакович (род. 1950) — российский физик, доктор физико-математических наук.
 Хазин, Валерий Борисович (род. 1964) — российский прозаик, эссеист, переводчик. 
 Хазин, Евгений Яковлевич (1893—1974) — детский писатель, очеркист, историк литературы.
 Хазин, Григорий Лейзерович (1913—1978) — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 
 
 Хазин, Соломон Моисеевич (1910—1986) — советский инженер-конструктор, лауреат Ленинской премии.

 Хазина, Надежда Яковлевна (в замужестве: Мандельштам; 1899—1980) — русская писательница-мемуаристка.

См. также

Примечания